Теншбре — бывшая коммуна в департаменте Орн в Нижней Нормандии на северо-западе Франции. 1 января 2015 года Теншбре и шесть других коммун объединились в одну коммуну под названием Теншебре-Бокаж.

Возле Теншбре 28 сентября 1106 года произошла битва при Теншбре.

Примечания 

Коммуны департамента Орн